Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Geoff Masters 6-2 5-7 6-4 3-6 7-5.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1972